La Prva savezna liga SFRJ 1972-1973, conosciuta semplicemente come Prva liga 1972-1973, fu la 44ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 27ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo undicesimo titolo.

Nel ranking UEFA 1972-73 la Prva liga si piazzò al 7º posto (14º nel quinquennale 1968-1973).

Capocannonieri del torneo furono Vojin Lazarević () e Slobodan Santrač (), con 25 reti.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1973-1974
      Finalista della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1973-1974
      Qualificate alla Coppa UEFA 1973-1974
      Retrocesse in Druga Liga 1973-1974

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1973-1974 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1973 : .Qualificata alla Coppa Intertoto 1973 : nessuna.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

(Allenatore: Miljan Miljanić)
Zoran Antonijević
Jovan Aćimović
Zoran Bingulac
Vladislav Bogićević
Kiro Dojčinovski
Ratomir Dujković
Milovan Đorić
Slobodan Janković
Živorad Jeftić
Nikola Jovanović
Stanislav Karasi 
Mihalj Keri
Branko Klenkovski
Petar Krivokuća
Vojin Lazarević
Dušan Nikolić
Mile Novković
Miroslav Pavlović
Aleksandar Panajotović
Vladimir Petrović 
Ognjan Petrović 
Sead Sušić
Zoran Filipović
Dragan Džajić
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1972-1973
Kup Maršala Tita 1973

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1972-1974 su historical-lineups
  Stagione 1972-1973 su eu-football.info
  Stagione 1972-1973 su HRnogomet
  Stagione 1972-1973 su sportsport.ba
  Le stagioni 1968-1973 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1972-1973 su RSSSF

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1973
Campionato jugoslavo di calcio